Кабра-де-Мора ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре. Занимает площадь  км². Население — 88 человек (на 2010 год). Расстояние — 51 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ficha de la población
 Foro de Cabra de Mora

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля